de Mendonça pode referir-se a:

Jerónimo de Mendonça (historiador) - historiador português do século XVI.
Jerónimo de Mendonça (militar) - militar português do século XVII.
Jerônimo de Mendonça Furtado - governador da capitania de Pernambuco (Brasil), no século XVII.

Desambiguação